A TVI é um canal de televisão português.

As emissões regulares do canal iniciaram-se a 20 de fevereiro de 1993, como o segundo canal privado e o quarto generalista, que nessa altura tinha o nome de "4", por ser a quarta rede nacional de televisão.

No decorrer do ano de 1993, a emissão foi gradualmente chegando a todo o território de Portugal Continental, através de uma rede própria de emissores. Cerca de um ano depois, a emissão chegou aos arquipélagos da Madeira e dos Açores, através da televisão por cabo.

Além da TVI a Média Capital possui a TVI Ficção, TVI Reality, TVI Internacional e CNN Portugal (que substituiu TVI24), todos em Alta Definição.

As novelas e séries da TVI estão presentes em mais de 120 países. Com as plataformas de streaming a ganharem cada vez mais força na oferta de conteúdos, em 2021, a TVI tornou-se o primeiro canal de televisão português com presença na plataforma HBO.

TVI HD em 2008

Em 2008, com o Euro 2008, a TVI HD exibia em Alta Definição, exclusivo na MEO. O Canal mais tarde fechou.